Primera División 1993/1994 jest 63 sezonem najwyższej ligi piłkarskiej w Hiszpanii. Sezon rozpoczął się 4 września, a zakończył 15 maja.

Kluby występujące w sezonie 1993/1994:

Tabela końcowa 

Legenda:
M – mecze,
Z – zwycięstwa,
R – remisy,
P – porażki,
GZ – gole zdobyte,
GS – gole stracone,
Pkt – punkty,
RB – różnica bramek

Baraże

Wyniki

Trofeo Pichichi 

W tym sezonie FC Barcelona zdobyła swój 14. tytuł mistrza Hiszpanii.

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Hiszpanii
1993 w piłce nożnej
1994 w piłce nożnej